Догадов — русская фамилия; имеет женскую форму Догадова.

 Известные носители 
 Догадов, Александр Иванович (1888—1937) — советский государственный, партийный и профсоюзный деятель.

Составные фамилии 
 Латыпов-Догадов, Владимир Геннадьевич (род. 1962) — артист Русского академического театра драмы Республики Башкортостан.